Sá (Arcos de Valdevez), een plaats in de Portugese gemeente Arcos de Valdevez
 Sá (Monção), een plaats in de Portugese gemeente Monção
 Sá (Ponte de Lima), een plaats in de Portugese gemeente Ponte de Lima

Zie ook 
SA (doorverwijspagina)